Puchar Macedonii Północnej w piłce siatkowej mężczyzn (do końca sezonu 2018/2019 jako Puchar Macedonii, mac. Куп на Македонија во одбојка) – rozgrywki pucharowe w piłce siatkowej organizowane corocznie przez Macedoński Związek Piłki Siatkowej (Одбојкарска федерација на Македонија, ОФМ) dla macedońskich męskich drużyn klubowych.

Rozgrywki o siatkarski Puchar Macedonii Północnej rozgrywane są od sezonu 1992/1993. Pierwszym zwycięzcą tych rozgrywek został klub . Jak dotychczas najwięcej razy to trofeum zdobył klub .

Zdobywcy pucharu

Bilans klubów

Przypisy 

!